Элдред () — имя, фамилия и топоним.

Известные по имени 
 Элдред (ум. 1069) — архиепископ Йоркский (с 1060).

Носители фамилии 
  (род. 1980) — американский бейсболист, бейсмен, участник Японской серии 2016 года в составе клуба «Хиросима Тойо Карп».
  (Калвин Джон Элдред; р. 1967) — американский бейсболист, питчер, участник Мировой серии 2004 года в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс».
  (1884—1956) — американский политик и юрист, генеральный прокурор штата Мичиган (1946).
 Элдред, Эрик (род. 1943) — американский издатель и общественный деятель, сооснователь Creative Commons.

Топоним 
  — деревня в округе Грин штата Иллинойс (США).

См. также